X Games de Invierno 2017 puede referirse a las siguientes dos competiciones:

X Games de Invierno Aspen 2017,
X Games de Invierno Noruega 2017.